Das World Doubles Cup 1995 war ein Damen-Tennisturnier in Edinburgh. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 24. bis 30. Mai 1995 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Edinburgh